Manganeses puede hacer referencia a los siguientes municipios de la provincia de Zamora, España:
 Manganeses de la Lampreana;
 Manganeses de la Polvorosa.